Желанов — фамилия. Известные носители:
 Желанов, Матвей Данилович (1903—1973) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Желанов, Михаил Владимирович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер, судья, функционер.
 Желанов, Сергей Викторович (род. 1957) — советский легкоатлет, российский тренер.